Il existe ou a existé différents châteaux de Châtillon.

Château de Châtillon-de-Cornelle, à Boyeux-Saint-Jérôme (Ain) ;
 Château de Châtillon-en-Michaille, à Châtillon-en-Michaille (Ain) ;
 Château de Châtillon-sur-Chalaronne, à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) ;
 Château de Châtillon-sur-Lison, à Châtillon-sur-Lison (Doubs) ;
 château de Châtillon-sous-Maîche, aux Terres-de-Chaux (Doubs) ;
 Château de Châtillon-en-Vendelais, à Châtillon-en-Vendelais (Ille-et-Vilaine) ;
 Château de Châtillon-sur-Indre (Tour de César), Châtillon-sur-Indre (Indre) ;
 château de Châtillon-en-Bazois, Châtillon-en-Bazois (Nièvre) ;
 Château de Châtillon, à Viré (Saône-et-Loire) ;
 Château de Châtillon-d'Azergues, à Châtillon (Rhône) ;
 Château de Châtillon, Chindrieux (Savoie) ;
 Château de Châtillon, à Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie).

Château de Châtillon (Valais)

Voir aussi 
 Château des Terreaux, dit château de Châtillon, à Étrembières (Haute-Savoie) ;
 Château Passerin d'Entrèves, dit château de Châtillon,  Châtillon (Vallée d'Aoste).

Chatillon